Mertasinga (Cilacap Utara), een plaats in Indonesië
Mertasinga (Gunungjati), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing